Spiegler ist der Familienname folgender Personen:

 Eduard Spiegler (1860–1908), österreichischer Dermatologe
 Eugen Spiegler (1883–??), österreichischer Geher
 Franz Joseph Spiegler (1691–1757), süddeutscher Barockmaler
 Gottfried Spiegler (1891–1970), österreichischer Krankenhausphysiker und engster Mitarbeiter Holzknechts in Wien
 Hans Jacob Spiegler (1570/1580 – vor 1658), württembergischer Maler
 Mark Spiegler, US-amerikanischer Agent
 Mordechai Spiegler (* 1944), israelischer Fußballspieler
 Ralph Spiegler (* 1961), deutscher Kommunalpolitiker